Mörsdorf – comune del circondario di Cochem-Zell (Renania-Palatinato)
 Mörsdorf – comune del circondario rurale Saale-Holzland-Kreis (Turingia)